Cishan (Wu'an) (磁山镇), stad in Wu'an, Hebei, Volksrepubliek China
 Cishancultuur, een neolithische cultuur in het zuiden van Hebei, Volksrepubliek China
 Qishan (Kaohsiung) (旗山區), vroeger ook Cishan geschreven, een gehucht in Kaohsiung, Republiek China (Taiwan)
 Qishanrivier (旗山溪), zijrivier van de Gaopingrivier in Taiwan